Похва́льщина — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.
Гряды вскопаны, чеснок посажен
Расположена на реке Дубина в 6 км от южной границы Пскова и деревни Черёха. 
С Псковом связана автобусами пригородного сообщения 105 (Автовокзал - Хрячова Гора), 106 (Архив - Рябово) и маршрутным такси № 306 (Рокоссовского — Похвальщина), стоимость проезда на маршрутке 25 руб. С деревней Соловьи связана пригородным маршрутом 106а (Соловьи - Рябово).

Примечания 

Населённые пункты Псковского района